Григо́р Хлатеци́ (, также Цере́нц, Бзнунеци́   1349 — 1425) — армянский мыслитель, поэт, историк, музыкант, педагог и церковный деятель XIV—XV вв..

Биография 
Родился в 1349 году в городe Хлат гавара   провинции Туруберан. Прозвище Церенц закрепилось за Григором из за имени отца — Цер. Начальное обучение получил в школе монастыря Ципнаванк, у Вардана отшельника (1361—67). В 1367—1377 годах занимается проповеданием и церковной деятельностью. Продолжает образование в Воротнаванке, у Овнана Воротнеци (1378—1386), потом в Харабаставанке, у Саргиса Апракунеци (1386—1388). После окончания учёбы в 1388 году начинает педагогическую деятельность в Харабаставанке, в 1406 году становится настоятелем монастыря. В 1408 году переезжает в Мецопаванк, но через некоторое время возвращается в родные края и основывает свою школу в Ципнаванке. В 1419 году, в 70-летнем возрасте, совершает паломничество в Иерусалим. Был убит, по словам Товмы Мецопеци "грязным народом Мидии", в мае 1425 года в Ципнаванке. Один из его учеников — Аракел Багишеци, посвятил ему стихотворение «Элегия на смерть Григора Церенца вардапета Хлатеци» (1425), а позже написал и его житие «История превосходного и светозарного вардапета нашего Григора Хлатеци Церенца» (1426).

Творчество 

Григор Хлатеци оставил большое и разнообразное творческое наследие. Сохранились отредактированные им многочисленные сборники рукописей, в том числе и самый объёмный «Айсмавурк». Написал 24 «Житий» армянских святых. Среди написанных Григором стихотворений особое место занимает 460-строчная поэма «Воспоминания о бедствиях» (опубликована в 1897 году в Вагаршапате). В ней автор рассказывает о бедствиях, постигших Армению из-за постоянных нашествий Тимуридов в 1386—1422 годах. Помимо литературной ценности, «Воспоминания» Григора имеют большое значение для изучения истории региона в этот период времени, поскольку Григор писал о событиях, очевидцем которых он был. Хлатеци занимался также изучением музыки, собирал старые и редкие песни, которые позже вошли в составленный им сборник. Славился искусным певцом. Был и миниатюристом, многие свои работы дополнял картинами. Особую историческую ценность представляют его письма настоятелям разных армянских монастырей. Около двадцати таких писем Григора Хлатеци сохранились в сочинении Товмы Мецопеци. Музыковедческое значение имеют его труды «Совет церквям» и «Восхваление псалмам».

Сочинения 
 «Воспоминания о бедствиях» () — историческая поэма (1422 г.)
 «Новые жития» () — сборник кратких житий святых Армянской Апостольской церкви (1401 г.). Добавлен позже в «Айсмавурк». Опубликован в 1706 году в Константинополе.
 «Совет церквям» ()
 «Восхваление псалмам» ()
 «Духовные песни» () — церковные песни
 «Избранный сборник» () — сборник риторических речей

Комментарии

Примечания 

Армянские писатели
Религиозные деятели Армении